Paul Hunter Classic 2017 – trzeci rankingowy turniej sezonu snookerowego 2017/2018. Turniej ten rozegrany został w dniach 22–27 sierpnia 2017 w Stadthalle w mieście Fürth w Niemczech.

Nagrody 
Zwycięzca: £ 20 000 
II miejsce: £ 10 000 
Półfinalista: £ 4 500 
Ćwierćfinalista: £ 3 000 
Ostatnia 16: £ 1 725 
Ostatnia 32: £ 1 000 
Ostatnia 64: £ 600 

Pula nagród: £ 100 000

Runda kwalifikacyjna

Runda 1 
Do 4 frame’ów

Runda 2 
Do 4 frame’ów

Runda 3 
Do 4 frame’ów

Drabinka turniejowa

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

Sekcja 8

Finały

Breaki stupunktowe turnieju 

 143  Mark Selby
 142  Dominic Dale
 132  Paul Davison
 132  Kyren Wilson
 124  Fergal O’Brien
 123, 120, 104  Mark Joyce
 123  Martin O’Donnell
 122  Mark King
 119, 102, 100  Jamie Jones

 115  Nigel Bond
 114  Jak Jones
 109  Kurt Maflin
 107, 106  Gary Wilson
 107, 106  Ben Woollaston
 105  Liam Highfield
 104  Shaun Murphy
 103  Tom Ford
 100  Alan McManus

Przypisy

Bibliografia 
 worldsnooker.com

Paul Hunter Classic
Rankingowe turnieje snookerowe
2017 w sporcie
2017 w Niemczech